Cadre d'Orient :
Conseiller des affaires étrangères du cadre d'Orient, haut fonctionnaire français
Secrétaire des affaires étrangères#Cadre d'Orient